У́лица Ма́ршала Но́викова — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Маршала Новикова — улица в Калининграде.
 Улица Маршала Новикова — улица в городе Костроме.
 Улица Маршала Новикова — улица в Москве.
 Улица Маршала Новикова — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Улица Новикова-Прибоя

Маршала Новикова